Svane ist der Familienname folgender Personen: 

 Aksel Svane (1898–1991), dänischer Jurist, Beamter und Landsfoged von Grönland
 Anne Mette Svane (* 1976), dänische Journalistin    
 Frederik Svane (* 2004), deutscher Schachspieler
 Gunnar Svane (1927–2012), dänischer Sprachwissenschaftler   
 Hans Svane (1606–1668), dänischer lutherischer Theologe und Bischof   
 Hans Christian Svane Hansen (1906–1960), dänischer Politiker
 Henrik Svane (* 1947), dänischer Politiker (Radikale Venstre)    
 Jess Svane (* 1959), grönländischer Politiker (Siumut)
 Randall Svane (* 1955), US-amerikanischer Komponist   
 Rasmus Svane (* 1997), dänischer Schachspieler
 Troels Svane (* 1967), dänischer Cellist